Birmingham Bulls kan syfta på:

Birmingham Bulls (1976–1981) – amerikanskt ishockeylag som spelade i World Hockey Association (WHA) mellan 1976 och 1979 och i Central Hockey League mellan 1979 och 1981.
Birmingham Bulls (1992–2001) – ett amerikanskt ishockeylag som spelade i East Coast Hockey League mellan 1992 och 2001.